Hasan Ali Kaldırım (Neuwied, 1989. december 9. –) német születésű török labdarúgó, az İstanbul Başakşehir hátvédje.

Pályafutása

A kezdetek 
Török szülők gyermekeként született a németországi Neuwied városában és 3 éves korában kezdett el focizni. 2005-ben csatlakozott a TuS Koblenz csapatához, majd 2006-ban a Kaiserslauternhez igazolt, de itt csak a tartalékoknál kapott szerepet. 2009-ben a Mainz együtteséhez írt alá. 19 alkalommal lépett pályára a második kert tagjaként. Hat hónap elteltével a török Kayserispor szerződtette.

Kayserispor 
2010. február 6-án mutatkozott be a felnőttek között a Galatasaray ellen. Első szezonjában 6 találkozón lépett pályára, majd a másodikban már alapemberré vált és 33 mérkőzésen húzta fel a gárda mezét. Ekkor hívta fel magára az egyik legnagyobb török klub, a Fenerbahçe figyelmét.

Fenerbahçe 
2012. június 22-én történt meg az átigazolás és a Fenerbahçe ötéves kontraktust adott neki, továbbá 6 millió 750 ezer eurót fizetett érte a Kayserispornak. Első felnőtt bajnoki gólját a Süper Lig-ben szerezte 2012. december 16-án a Galatasaray elleni rangadón. Az idényben állandó kezdő volt, de a 2013–14-es kiírásban csak kevés lehetőséget kapott, mivel Michal Kadlec volt az alap opció a posztján. Ebben az évadban nyerte meg csapatával a török bajnoki címet és a török szuperkupát is.

2020-ig szolgálta az egyesületet, amelynek színeiben 245 alkalommal játszott és összesen nyolcszor volt eredményes.

İstanbul Başakşehir 
2020. augusztus 8-án 2023-ig aláírt az İstanbul Başakşehir csapatához.

A válogatottban 
Ali Kaldırım többszörös török utánpótlás válogatott. Megfordult az U19-es, U20-as, U21-es és a török A2-es korosztályban is. Még a Kayserisporban nyújtott teljesítményének köszönhetően 2012-ben meghívót kapott a török felnőtt nemzeti csapatba.

Statisztikái

Klubcsapatokban

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
Fenerbahçe
Török bajnok: 2013–14
Török kupa: 2012–13
Török szuperkupa: 2014

Jegyzetek

További információk 
 
 
 

1989-ben született személyek
Török származású németek
Török labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az 1. FC Kaiserslautern II labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
A Kayserispor labdarúgói
A Fenerbahçe labdarúgói
Az İstanbul BB labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
Élő személyek